Meldewesen steht für:

 Bestimmungen, bestimmte Sachverhalte von öffentlichem Interesse anzuzeigen, siehe Meldepflicht 
 kommunales Meldewesen, Erfassung von Personenstandsinformationen und Adressen, siehe Melderegister
 Meldewesen (Bank), im Finanzwesen gewisse Offenlegungspflichten der Kreditinstitute
 kirchliches Meldewesen, in der Kirche die Zuordnung von Flächen oder Personen zu Seelsorgegebieten

Siehe auch:

 Meldestelle